Мохово — топоним:

Польша 
 Мохово — сельская гмина, входит как административная единица в Серпецкий повят, Мазовецкое воеводство.

Россия 
 Мохово — село в Беловском районе Кемеровской области.
 Мохово — село в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Мохово — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Мохово — деревня в составе города Добрянка Пермского края.
 Мохово — деревня в Колпашевском районе Томской области.
 Мохово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.